Haldimand est un patronyme et un homonyme pouvant désigner:

Patronyme
 Frederick Haldimand (1718-1791), gouverneur et officier militaire britannique
 William Haldimand (1784-1862), banquier, politicien et philanthrope anglo-suisse

Toponyme
 Alnwick/Haldimand, canton de l'Ontario au Canada
 Comté d'Haldimand, cité de l'Ontario au Canada
 Haldimand, ancienne municipalité du Québec, fusionnée à Gaspé en 1971
 Haldimand, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1892/1940-1953)

Autre
 Proclamation d'Haldimand, décret garantissant de terres aux Iroquois ayant servi les Britanniques pendant la Révolution américaine
 Tour Haldimand, ruine néogothique à Lausanne

Homonymie partielle
 Haldimand et Monck, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1892-1903)
 Haldimand—Norfolk, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Haldimand—Norfolk—Brant, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-2003)
 Brant—Haldimand, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1952-1966)
 Norfolk—Haldimand, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1966-1976)